Шатта — название населённых пунктов в России:

 Шатта — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Шатта — посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии.